Confalone ist der Familienname folgender Personen:

 Al Confalone (1931–1994), US-amerikanischer Marathonläufer
 Marina Confalone (* 1951), italienische Schauspielerin
 Simone Confalone (* 1974), italienischer Fußballspieler